Каб има више значења:
 Округ Каб (Џорџија)
 Каб (Калифорнија)
 Каб (Висконсин)